Skärmmalar (Epermeniidae) är en familj av fjärilar. Enligt Catalogue of Life ingår skärmmalar i överfamiljen Epermenioidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Epermeniidae 122 arter. 

Skärmmalar är enda familjen i överfamiljen Epermenioidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar